HMS St. Albans je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS St. Albans (1687) 
 HMS St. Albans (1706) 
 HMS St. Albans (1747) 
 HMS St. Albans (1777) 
 HMS St. Albans (I15) 
 HMS St. Albans (F83) 

St. Albans